Zosimos van Panopolis, 4e eeuws Grieks alchemist
 paus Zosimus, paus (417-418)
 Zosimus (historicus), Byzantijns geschiedschrijver uit de 5e eeuw
 Zosimus (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
 Zosimus van Moskou, metropoliet van Moskou (1490-1494)